Кабили може да се отнася за:
 кабили - племе бербери в Алжир на изток от гр. Алжир
 кабилски пасифисти - група бунтовни кабили, депортирани през 1871 г. от френските колониални власти от Кабилия (във Френска Северна Африка) в о. Нова Каледония (в Тихия океан)

Вижте също 
 Кабиле (пояснение) - обекти в България
 Кабилия – страната на кабилите
 кабилски език – език на кабилите
 кабилска азбука – азбука на латиница на кабилски език